John Dobson (arhitekt) (1787. – 1865.), britanski arhitekt
 John Dobson (astronom amater) (1915. – 2014.), američki popularizator astronomije
 John Dobson (kanadski političar) (1824. – 1907.), kanadski senator
 John Dobson (britanski političar) (1929.-), sjevernoirski političar